Termin protaminaza ima više značenja.

 Karboksipeptidaza B, enzim
 Lizinska karboksipeptidaza, enzim